

Geografia

Svizzera 
 Thielle od Orbe – fiume affluente dell'Aar
 Thielle – ex comune ora frazione di La Tène, comune nel distretto di Neuchâtel (Canton Neuchâtel)
 Thielle-Wavre – ex comune ora aggregato a La Tène, comune nel distretto di Neuchâtel (Canton Neuchâtel)